Хосе́ Луи́с Гайя́ Пе́нья (; род. 25 мая 1995, Педрегер) — испанский футболист, защитник  клуба «Валенсия» и сборной Испании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Клубная карьера 
Хосе Луис — воспитанник системы «Валенсии». За вторую команду клуба, «Месталью», он дебютировал в сезоне 2011/12, но провёл всего один матч. Начиная с сезона 2012/13 игрок стал одним из основных игроков второй команды «Валенсии». 30 октября 2012 года Хосе Луис дебютировал за «Валенсию» в кубковом матче с «Льягостерой». 12 декабря 2013 года он дебютировал в еврокубках, целиком отыграв матч группового этапа Лиги Европы против «Кубани». Первый гол за «Валенсию» забил 26 сентября 2014 года в матче против «Кордовы».

В сезоне 2014/15 стал основным левым защитником команды. За сезон он провёл 37 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

8 мая 2015 года подписал новый контракт до 2020 года с опцией выкупа за 50 миллионов евро.

В марте 2020 года Хосе Луис и его товарищи по команде Эсекьель Гарай и Эльяким Мангала дали положительный результат на COVID-19 во время пандемии коронавируса в Испании. В августе того же года из-за экономических последствий пандемии на продажу был выставлен весь состав, кроме него.

Карьера в сборной 
Игрок выступал за различные юношеские сборные команды Испании. Он принимал участие на таких турнирах, как чемпионат Европы 2013 (до 19) и чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2013.

11 сентября 2018 года дебютировал в национальной сборной Испании, полностью отыграв матч с командой Хорватии в Лиге наций УЕФА. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу испанцев.

Статистика 
По состоянию на 16 мая 2021 года

Достижения 
  «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»